
Termin -{R23}- ima više značenja.

 R-oznake, R23: Otrovno za udisanje
 Renault 23, familija automobila